Арриета — фамилия.
 Арриета, Артуро (1911—неизвестно) — аргентинский футболист, нападающий.
 Арриета, Джейк (род. 1986) — американский профессиональный бейсболист, выступающий за команду Главной лиги бейсбола «Чикаго Кабс».
 Арриета, Луис Эдуардо (1914—1972) — аргентинский футболист, нападающий.
 Арриета, Хайро (род. 1983) — коста-риканский футболист, нападающий клуба MLS «Ди Си Юнайтед» и сборной Коста-Рики. 
 Д’Обюссон Арриета, Роберто (1944—1992) — крайне правый политический и военный деятель Сальвадора.